Причиненко () — украинская фамилия. Известные носители:

  (род. 1960) — советский и украинский футболист, тренер.
 Причиненко, Денис Сергеевич (род. 1992) — немецкий футболист.
 Причиненко, Сергей Алексеевич (род. 1960) — советский и немецкий футболист.
 Причиненко, Станислав Владимирович (род. 1991) — украинский и российский футболист.